Fulu peut désigner :
 Fulu, un astérisme de l'astronomie chinoise
 Fulu, les formules magiques écrites en usage dans le taoïsme.
 Fulu une bande dessinée d'Eduardo Risso